Ку́швинская улица — наименование улиц в различных населённых пунктах Свердловской области России, производное от топонима Кушва.

 Кушвинская улица — улица в посёлке Азиатская Кушвинского городского округа.
 Кушвинская улица — улица в Верхотурье.
 Кушвинская улица — улица в Екатеринбурге.
 Кушвинская улица — улица в селе Лая Горноуральского городского округа.
 Кушвинская улица — улица в Нижнем Тагиле.